Gamqrelidse ist der Familienname folgender Personen:
 Dawit Gamqrelidse (* 1965), georgischer Politiker
 Giorgi Gamqrelidse (* 1986), georgischer Basketballspieler
 Rewas Gamqrelidse (* 1927), georgischer Mathematiker
 Tamas Gamqrelidse (1929–2021), georgischer Linguist und Orientalist